Сребърна може да се отнася за:
 Сребърна – село в Област Силистра, Община Силистра
 Сребърна – езеро край селото, основа на резервата
 „Сребърна“ – биосферен парк по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“
 „Сребърна“ – поддържан резерват, обект на световното наследство
 „Сребърна“ – природонаучен музей в резервата